Бут ( «волопас») имя трех героев древнегреческой мифологии:
 Бут — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Борея, сводный брат Ликурга.
 Бут — персонаж древнегреческой мифологии, сын афинского царя Пандиона I и Зевксиппы.
 Бут — персонаж древнегреческой мифологии, аргонавт.
Кроме того, у Павсания упоминается Бут, отец Поликаона, который может быть или одним из трех указанных или четвертым героем. В «Великих Эоях»,
«говорится, что Поликаон, сын Бута, сочетался с Эвехмой, дочерью Гила, который был сыном Геракла»

 Источник 

Герои древнегреческих мифов